Дмитриевский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица:

Адыгея
 Дмитриевский сельсовет — Кошехабльский район.

Республика Алтай
 Дмитриевский сельсовет — Турочакский район.

Амурская область
 Дмитриевский сельсовет — Ивановский район.
 Дмитриевский сельсовет — Мазановский район.
 Дмитриевский сельсовет — Свободненский район.

Архангельская область
 Дмитриевский сельсовет — Устьянский район.

Башкортостан
 Дмитриевский сельсовет — Благоварский район.
 Дмитриевский сельсовет — Зилаирский район.
 Дмитриевский сельсовет — Уфимский район.
 Дмитриевский сельсовет — Чишминский район.

Белгородская область
 Дмитриевский сельсовет — Ракитянский район.
 Дмитриевский сельсовет — Старооскольский район.
 Дмитриевский сельсовет — Яковлевский район.

Вологодская область
 Дмитриевский сельсовет — Нюксенский район.
 Дмитриевский сельсовет — Череповецкий район.

Воронежская область
 Дмитриевский сельсовет — Панинский район.

Кемеровская область
 Дмитриевский сельсовет — Чебулинский район.

Краснодарский край
 Дмитриевский сельсовет — Кавказский район.

Костромская область
 Дмитриевский сельсовет — Галичский район.

Курская область
 Дмитриевский сельсовет — Золотухинский район.
 Дмитриевский сельсовет — Фатежский район.

Липецкая область
 Дмитриевский сельсовет — Усманский район.

Московская область
 Дмитриевский сельсовет — Серебряно-Прудский район.

Нижегородская область
 Дмитриевский сельсовет — Краснобаковский район.
 Дмитриевский сельсовет — Сокольский район.

Новосибирская область
 Дмитриевский сельсовет — Татарский район.

Оренбургская область
 Дмитриевский сельсовет — Бугурусланский район.
 Дмитриевский сельсовет — Красногвардейский район.

Пензенская область
 Дмитриевский сельсовет — Иссинский район.
 Дмитриевский сельсовет — Пензенский район.

Приморский край
 Дмитриевский сельсовет — Черниговский район.

Рязанская область
 Дмитриевский сельсовет — Касимовский район.
 Дмитриевский сельсовет — Сапожковский район.

Самарская область
 Дмитриевский сельсовет — Нефтегорский район.

Саратовская область
 Дмитриевский сельсовет — Духовницкий район.
 Дмитриевский сельсовет — Ершовский район.
 Дмитриевский сельсовет — Новоузенский район.
 Дмитриевский сельсовет — Турковский район.

Ставропольский край
 Дмитриевский сельсовет, с 2004 село Дмитриевское — Красногвардейский район. Упразднён в 2020.

Тамбовская область
 Дмитриевский сельсовет — Гавриловский район.
 Дмитриевский сельсовет — Моршанский район.

Тульская область
 Дмитриевский сельсовет — Заокский район.

Ульяновская область
 Дмитриевский сельсовет — Радищевский район.

Ярославская область
 Дмитриевский сельсовет — Даниловский район.
 Дмитриевский сельсовет — Переславский район.